Příjmení Simpkins nosí více významných osobností:

 Andy Simpkins (1932–1999) – americký jazzový kontrabasista
 Ryan Simpkins (* 1998) – americký herec
 Ty Simpkins (* 2001) – americký herec